Глебовское — название населённых пунктов:

Россия 
 Глебовское — село в Суздальском районе Владимирской области.
 Глебовское — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Глебовское — деревня в Буйском районе Костромской области.
 Глебовское — село в составе города Новороссийск Краснодарского края.
 Глебовское — село в Переславском районе Ярославской области.
 Глебовское — деревня в Ярославском районе Ярославской области.

См. также 
 Глебовское болото
 Глебовское газоконденсатное месторождение
 Глебовское сельское поселение